

Sigle 
 In Your House  – evento di wrestling in pay-per-view

Economia 
 IYH – simbolo NYSE di iShares Dow Jones US Healthcare Sector Index Fund